La parola Petris può riferirsi a diverse persone o luoghi:

Geografia
 Petriș, comune della Romania nel distretto di Arad

Persone
 Gianfranco Petris, ex calciatore italiano
 Loredana De Petris, politica italiana